Ло́ра Бэ́йли:
 Бэйли, Лора (род. 1981) — американская актриса, актриса озвучивания, продюсер и режиссёр дубляжа.
 Бэйли, Лора (род. 1972) — английская фотомодель.